María de Waldeck y Pyrmont (en alemán, Marie zu Waldeck und Pyrmont; Arolsen, 23 de mayo de 1857 - Stuttgart, 30 de abril de 1882) fue la tercera hija del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont y de su esposa, la princesa Elena de Nassau, la joven media hermana del gran duque Adolfo de Luxemburgo.

Familia 

María nació en Arolsen, siendo la tercera hija de sus padres. Su hermano menor, Federico, fue el último príncipe reinante de Waldeck-Pyrmont. Dos de sus hermanas menores, Emma y Elena, estaban casadas con el rey Guillermo III de los Países Bajos y Leopoldo de Albany (el hijo más joven de la reina Victoria del Reino Unido), respectivamente.

Los niños fueron criados por su madre, quien trató de darles una educación polivalente, enseñarles autodisciplina e inculcarles el sentido del deber. Vivían en el Palacio de Arolsen, pasaban el verano en el Castillo de Pyrmont. La corte principesca era pequeña y había un ambiente agradable.

Matrimonio y descendencia 

El 15 de febrero de 1877, en Arolsen, María se casó con el príncipe Guillermo de Wurtemberg (más tarde el rey Guillermo II de Wurtemberg), se cree que el matrimonio fue por amor. Debido a que en ese entonces el rey Carlos I de Wurtemberg no tenía descendencia con la gran duquesa Olga Nikolaevna de Rusia, Guillermo era el heredero previsible del trono. Aunque provenía de una familia gobernante políticamente insignificante, la opinión pública de Württemberg no le dio importancia, ya que el rey Carlos aún vivía. 

Tuvieron tres hijos:

 Paulina (19 de diciembre de 1877 - 7 de mayo de 1965), casada con el príncipe Guillermo Federico de Wied (1872-1945), con descendencia.
 Ulrico (28 de julio - 28 de diciembre de 1880).
 Hija nacida muerta (24 de abril de 1882).

Muerte 

María murió el 30 de abril de 1882 en Stuttgart, debido a complicaciones derivadas del nacimiento de su tercera hija que había muerto el mismo día de su nacimiento. Tres días antes su hermana Elena se había casado con el príncipe Leopoldo, duque de Albany, por lo que la noticia la entristeció mucho. Guillermo se casó de nuevo en 1886 con la princesa Carlota de Schaumburg-Lippe.

Títulos y nombramientos 
 23 de mayo de 1857 - 15 de febrero de 1877: Su Alteza Serenísima la princesa María de Waldeck-Pyrmont.
 15 de febrero de 1877 - 30 de abril de 1882: Su Alteza Real la princesa María de Wurtemberg.

Ancestros

Referencias 
 Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, p. 335
 Hansmartin Decker-Hauff: Frauen im Hause Württemberg DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 1997, ISBN 3-87181-390-7, p. 266

Princesas de Wurtemberg
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Fallecidas por parto
Alemanas del siglo XIX